Pojem ukrajinská pravoslavná církev může znamenat:
 Pravoslavná církev Ukrajiny – sjednocená církev Ukrajiny vzniklá v roce 2018 sjednocením Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu a ukrajinské autokefální pravoslavné církve
 Ukrajinská pravoslavná církev Kyjevského patriarchátu – předešlá většinová ukrajinská církev existující v letech 1992 až 2018
 Ukrajinská pravoslavná církev (Moskevský patriarchát) – ukrajinská autonomní součást Ruské pravoslavné církve

Externí odkazy